Дор-Сухонский — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Маркушевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Раменский сельсовет.

Расстояние до районного центра Тарногского Городка по автодороге — 49 км, до центра муниципального образования Заречья по прямой — 24 км. Ближайшие населённые пункты — Сергиевская, Кленовая, Раменье.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Дор-Сухонский в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района